

Plaatsen

Engeland 
Normanton (Derbyshire)
Normanton (Leicestershire)
Normanton (Lincolnshire)
Normanton (Nottinghamshire)
Normanton (Rutland)
Normanton (West Yorkshire)
Normanton (Wiltshire)
Normanton le Heath, Leicestershire
Normanton on Soar, Nottinghamshire
Normanton-on-the-Wolds, Nottinghamshire
Normanton on Trent, Nottinghamshire